Вілле́р-Сен-Бартелемі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 70 км на північний захід від Парижа, 65 км на південний захід від Ам'єна, 12 км на захід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 182 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 479,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 http://www.ign.fr/affiche_rubrique.asp?rbr_id=1087&CommuneId=57333
 Віллер-Сен-Бартелемі на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Віллер-Сен-Бартелемі на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ 
 Мапа муніципалітету Віллер-Сен-Бартелемі на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза